Miquel Català (1961, Algemesí), pseudònim literari de Miquel Llàtzer. Poeta i professor de Llengua i Literatura Catalana a Secundària i Batxillerat. Ha publicat sis llibres de poemes. És llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València.

Poesia 
 Poemes de la nina libèl·lula(2012). . Editorial Germania (pròleg de Josep Manel Esteve) .
 Poemes de la nina mandarina (2014). . Editorial Germania (pròleg de Josep Manel Esteve) 
 Cavallet de mar (2015). . Editorial Neopàtria. (pròleg de Joan Pau Cimarro) . 
 La llum del far (2017). . Editorial Neopàtria (pròleg de Manel Alonso).  
 La dona del bosc (2019). ISBN 978-84-17464-43-1. Editorial Neopàtria (pròleg de Manel Alonso).
 Duna (2021). ISBN 978-84-18598-28-9. Editorial Neopàtria (pròleg de Vicent Nàcher).

Antologies 
 “Estels de paper”.Vint-i-un poetes per al segle XXI, a cura de Manel Alonso. . Editorial Germania. (2012)  
 "La Poesia, una sola veu", I trobada a Vinaròs, de la Fundació Caixa Vinaròs. (2014)
 “POEMES”. I Trobada poètica de l'Editorial Neopàtria (2015)
 "Som amb tu" Llibre solidari Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia. . Editorial Trirremis. (2017)
 El vers als llavis: Homenatge a Carles Salvador (DD.AA). ISBN 978-84-949777-0-1 Ed. Enkuadres (2019)
 Entre mots i versos III. Festa de la poesia 2018. Universitat d'Alacant. . Isabel Marcillas (ed.)(2020).

Referències

Enllaços externs 
 Blog de l'autor
 Pàgina de l'autor a l'AELC https://www.escriptors.cat/autors/catalamiquel/pagina.php?id_sec=4917

Escriptors algemesinencs
Poetes valencians contemporanis en català